Ущерб:

 Ущерб — юридический термин в гражданском праве.
 «Ущерб» — кинофильм 1992 года.
 Ущерб — деревня в Томской области России.